

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Strzyżyna – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Strzyżyna – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą